Francisco Javier Calvo Quesada (San José, 8 juli 1992) is een Costa Ricaans voetballer die doorgaans speelt als centrale verdediger. In juli 2022 verruilde hij San Jose Earthquakes voor Konyaspor. Calvo maakte in 2011 zijn debuut in het Costa Ricaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Calvo speelde in de jeugd van Deportivo Saprissa en ging daarna studeren in de Verenigde Staten. Toen Calvo terugkeerde naar Costa Rica ging hij spelen voor Herediano, dat hij in de zomer van 2012 verruilde voor Pérez Zeledón. De Deense regerend landskampioen FC Nordsjælland hem aan. In Denemarken speelde hij drie competitiewedstrijden, alvorens hij terugkeerde naar Herediano. Santos de Guápiles huurde de centrumverdediger in januari 2015 voor een half seizoen, waarna hij transfervrij overstapte naar de club waar hij in de jeugd speelde, Deportivo Saprissa. Calvo begon begin 2017 aan zijn tweede buitenlandse avontuur. Hij tekende voor vier jaar bij Minnesota United, met een optie op twee jaar extra. Medio 2019 nam Chicago Fire de Costa Ricaan over van Minnesota. Calvo verkaste in januari 2022 naar San Jose Earthquakes, waar hij zijn handtekening zette onder een verbintenis voor het restant van het jaar, met een optie op een seizoen extra. Een half seizoen later vertrok Calvo uit de Verenigde Staten naar Konyaspor, waar hij voor twee jaar tekende met een optie op een seizoen extra.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 2 december 2022.

Interlandcarrière 
Calvo maakte zijn debuut in het Costa Ricaans voetbalelftal op 2 juli 2011, toen met 1–0 verloren werd van Colombia door een doelpunt van Adrián Ramos. De doelman mocht van bondscoach Ricardo La Volpe als basisspeler aan het duel beginnen en hij speelde het gehele duel mee. De andere debutant dit duel was Leonel Moreira (eveneens Herediano). In zijn twintigste interland, op 20 januari 2017, kwam Calvo voor het eerst tot scoren. Tegen Honduras werd met 1–1 gelijkgespeeld. Érick Andino opende de score, waarna  Calvo na zestig minuten voor de gelijkmaker zorgde. Calvo werd in mei 2018 door Óscar Antonio Ramírez opgenomen in de selectie van Costa Rica voor het wereldkampioenschap in Rusland.

In november 2022 werd Calvo door bondscoach Luis Fernando Suárez opgenomen in de selectie van Costa Rica voor het WK 2022. Tijdens dit WK werd Costa Rica uitgeschakeld in de groepsfase na nederlagen tegen Spanje en Duitsland en een zege op Japan. Calvo kwam in twee duels in actie.

Bijgewerkt op 2 december 2022.

Erelijst

Referenties 

Costa Ricaans voetballer